Христо Манолов може да се отнася за:

 Христо Манолов (революционер), български революционер от XIX – XX век;
 Христо Манолов (политик) (1886 – ?), български политик;
 Христо Манолов (композитор) (1900 – 1953), български композитор.
 Христо Манолов (офицер), български офицер, генерал-майор